Саамский парламент — название выборных представительных органов культурного самоуправления саамов в странах проживания этого народа:
 Саамский парламент Норвегии;
 Саамский парламент Финляндии (, «Саамское народное собрание») — ныне действующий орган (с 1996 года);
 Саамский парламент Финляндии (, «Саамская делегация») — предшественник нынешнего Саамского парламента Финляндии, действовал до 1996 года;
 Саамский парламент Швеции;
 Саамский парламент России (кильд. Куэллнэгк нёарк Са̄мь Соббар, в дословном переводе — «Саамское собрание Кольского полуострова», «Собрание саамов Кольского полуострова») — выборный представительный орган российских саамов, проживающих в Мурманской области (с 2010 года).